La Treća hrvatska nogometna liga 2010-11, conosciuta anche come 3.HNL 2010-11, è stata la 20ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 54 squadre erano divise in 3 gironi di 18 squadre su base geografica. Nella stagione successiva i gironi saranno 4.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2010-11
Druga Liga 2010-11
Hrvatski nogometni kup 2010-2011

Collegamenti esterni 

2010
Calcio nel 2010
Calcio nel 2011